Poświst – krótki świst lub echo świstu.

Także:
 poświst – głos słonki
 poświst – odgłos przesunięcia palca wzdłuż struny gitarowej

Inne znaczenia:
 s/y Poświst – jacht
 poświst – demon słowiański
 Poświst (Ossoria) – herb szlachecki
 Kazimierz Piech, pseudonim "Poświst" – partyzant

Zobacz też: świst, gwizd